Сала́мов — чеченская и осетинская фамилия. Известные носители:
 Саламов, Абдулхалим Асхабович (1899—1978) — политический и общественный деятель, учёный, организатор науки.
 Саламов, Ислам Камильевич (род. 1976) — российский кикбоксер.
 Саламов, Махмуд Юсиф оглы (1909—1971) — советский и азербайджанский специалист в области нефтяного и газового бурения.
 Саламов, Мумин Закирович (род. 1923) — полный кавалер ордена Славы.
 Саламов, Николай Михайлович (1922—2003) — актёр театра и кино, театральный режиссёр, драматург, педагог, Народный артист СССР.
 Саламов, Умар Исаевич (род. 1994) — российский профессиональный боксёр.